La course cycliste Gand-Wevelgem a eu lieu en 2007 le 11 avril.

Classement final

Liens externes 
    Site officiel de la course
 

2007
Cyclisme sur route en 2007
Cyclisme en Belgique en 2007
Cyclisme en avril 2007